Теофи́поль () — посёлок городского типа в Хмельницкой области Украины Хмельницкого района.

Географическое положение 
Расположен на реке Полква (приток Горыни), в 97 км северо-западнее Хмельницкого.

История 

В 1797 году Теофиполь стал центром Теофипольской волости Староконстантиновского уезда Волынской губернии. Здесь регулярно проходили ярмарки. В 1901 году здесь насчитывалось 4848 жителей, действовали три водяные мельницы, винокуренный, поташный, мыловаренный и кирпичный заводы, два народных училища, богадельня, аптека, православная церковь и католическая церковь.

В ходе Великой Отечественной войны с 6 июля 1941 до 4 марта 1944 года Теофиполь был оккупирован немецкими войсками.

В 1975 году в посёлке действовали сахарный завод, сыродельный завод, кирпичный завод, комбикормовый завод и несколько других предприятий.

В январе 1989 года численность населения составляла 7 824 человека.

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся здесь сыродельного завода, райсельхозтехники и райсельхозхимии, в июле 1995 года было утверждено решение о приватизации ремонтно-механической мастерской.

По состоянию на 1 января 2013 года население составляло 7686 человек.

Экономика 
Пищевая промышленность (сахарный завод).

Транспорт 
Находится в 30 км от ближайшей железнодорожной станции Суховоля на линии Шепетовка — Подольская — Тернополь

Дополнительная информация 
 прежние названия: Камень (XV—XVII ст.), Човганский Камень(XVII ст.), Човган (1681—1740)

Примечания 

Населённые пункты Теофипольского района
Посёлки городского типа Хмельницкой области